Kroatiens håndboldlandshold er det nationale håndboldlandshold i Kroatien og kontrolleres af Kroatiens Håndboldforbund. Siden landsholdets opståen på ruinerne af Jugoslaviens håndboldlandshold efter Jugoslaviens opløsning i begyndelsen af 1990'erne har Kroatiens landshold tilhørt verdenseliten, og det er blevet til én VM-titel og to OL-guldmedaljer, mens holdets bedste resultat ved EM har været to sølvmedaljer.

Kroatien tabte EM finalen i 2008 til Danmark, og året efter tabte de VM finalen i 2009 på hjemmebane i Zagreb, Kroatien mod Frankrig.

Resultater

VM

EM

OL
 Guld: 2 – 1996, 2004
 Bronze: 1 - 2012

Seneste Trup 
Nuværende trup til: EM i håndbold 2020.

Cheftræner:  Lino Červar

Kendte spillere 
 Ivano Balić 
 Petar Metličić
 Mirza Džomba
 Vlado Šola
 Igor Vori
 Blaženko Lacković
 Slavko Goluža

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside 

Herrehåndboldlandshold
Landshold (herrer)